XIII puede referirse a:
Trece o XIII en números romanos.
Siglo XIII.
XIII (álbum de Mushroomhead), el segundo álbum de la banda de metal alternativo estadounidense Mushroomhead.
XIII (álbum de Rage), el decimotercer álbum de la banda de power metal alemana Rage.
XIII (historieta), una saga de álbumes de cómics de origen belga creada por Jean Van Hamme y William Vance.
XIII (videojuego), videojuego basada en los cómics anteriores.